Wilhelm Prinzhorn ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Prinzhorn (Lehrer, 1824) (1824–1901), deutscher Kantor und Pädagoge, erwarb sich Verdienste um das Schulwesen in Burgdorf
 Wilhelm Prinzhorn (Lehrer, 1859) (1859–1946), deutscher Gymnasiallehrer, Rektor und Provinzialschulrat im preußischen Kultusministerium